Simo steht für:

 Simo, Gemeinde im finnischen Teil Lapplands
 Simo (Gattung), eine Gattung der Rüsselkäfer (Curculionidae)
 Simo (Kurzfilm), Kurzfilm von Aziz Zoromba (2022)

Simo ist der Familienname folgender Personen:
 Augustine Simo (* 1978), kamerunischer Fußballspieler
 Gabriel Simo (1937–2017), kamerunischer Weihbischof

SIMO steht als Abkürzung für:
 Single Input Multiple Output, ein Übertragungssystem

Siehe auch:
 Simó